Kun Attila (1949) magyar nemzetiségű romániai labdarúgó
 Kun Attila (?) Harangozó Gyula-díjas táncművész